Selles (Eure)
 Selles (Marne) 
 Selles (Pas-de-Calais)
 Selles (Haute-Saône)
ook:
Selles-Saint-Denis,  Loir-et-Cher
Selles-sur-Cher,  Loir-et-Cher
Selles-sur-Nahon, Indre